Allumage peut désigner :

en mécanique :
 allumage, allumage d'un moteur ;
 allumage électronique ;
 allumage à décharge capacitive ;

en religion :
 allumage de la Hanoukkia.